Le château de Saint-André peut désigner :
 le château de Saint-André, château situé à Briord dans l'Ain ;
 le château de Saint-André, château situé à Saint-André-de-la-Roche dans les Alpes-Maritimes ;
 le château de Saint-André du Coing, château situé à Saint-Didier-au-Mont-d'Or dans le Rhône.

Voir aussi 
 Château de Saint-André-d'Hébertot dans le Calvados.

Saint-André